Nemzeti Bajnokság 1988/1989 – 86. edycja pierwszego poziomu rozgrywek piłkarskich na Węgrzech.

Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 13-14 zagrały o utrzymanie. Tytuł obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Tamás Petres, który w barwach klubu Videoton SC strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB 
 Vasas SC - Szeged SC 1-1, 1-0 → Vasas SC utrzymał się w pierwszej lidze.
 Oroszlányi Bányász SK - Szombathelyi Haladás VSE 2-0, 1-4 → Szombathelyi Haladás VSE utrzymał się w pierwszej lidze.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej